Карда́нов Аскарбий Хаджибиевич (род. 7 мая 1968 года, аул Кошехабль, Кошехабльский район, Адыгейская АО, Краснодарский край СССР) — российский религиозный и общественный деятель. Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края с 24 ноября 2012 года.

Биография 
Родился 7 мая 1968 года, в ауле Кошехабль Адыгейской АО Краснодарского края РСФСР.

После окончания средней школы в родном ауле, проходил службу в рядах Советской Армии.

С 1991 по 1994 года обучался в Исламском институте «Абу-Нур» в Дамаске.

После возвращения в Адыгею с 1994 по 1997 года работал управляющим делами Дин-Хасэ Кошехабльского района.

В 1997 году избран заместителем муфтия Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Одновременно с этим занимал должность Председателя местной религиозной организации мусульман города Майкоп.

В 2008 году окончил Северо-Кавказский Исламский университет имама Абу-Ханифы, а также Майкопский государственный технологический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

24 ноября 2012 года избран председателем (муфтием) Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.

Ссылки 
 Карданов Аскарбий Хаджибиевич

Муфтии России
Религиозные деятели России
Общественные деятели России
Персоналии:Адыгея
Персоналии:Краснодарский край
Выпускники вузов Сирии
Родившиеся в Кошехабльском районе
Ислам в Адыгее